Ranch steht für:

 Ranching, stationäre Form der extensiven Tierhaltung
 Ranch-Dressing, amerikanische Würzsauce
 Land-grants der mexikanischen Regierung in Kalifornien

Ranch ist der Familienname folgender Personen:

 John Ranch (* 1940), australischer Ruderer
 Lars Ranch (* 1965), dänischer Solotrompeter

Siehe auch:

 The Ranch
 Rensch
 Rentzsch